Straßenbahn Freiburg bezeichnet:
 die Straßenbahn Freiburg im Breisgau in Deutschland
 die ehemalige Strassenbahn Freiburg im Üechtland in der Schweiz

Siehe auch:
 Pferdebahn Fryeburg